Dołgorukowowie – rosyjski ród arystokratyczny. Wydał wielu polityków i dyplomatów.

 Katarzyna Dołgorukowa (1712–1747) – narzeczona cara Rosji Piotra II
 Grzegorz Dołgorukow (1657–1723) – ojciec Siergieja, polityk i dyplomata rosyjski.
 Siergiej Dołgorukow (zm. 1739) – syn Grzegorza, polityk i dyplomata rosyjski.
 Wasilij Łukicz Dołgorukow (zm. 1739) – rosyjski dyplomata.
 Wasilij Władimirowicz Dołgorukow (1667–1746) – rosyjski generał feldmarszałek
 Katarzyna Dołgorukowa (1847–1922), księżna Dołgorukowa, kochanka i późniejsza żona cara Aleksandra II Romanowa.

Zobacz też 
 Jerzy Dołgoruki (zm. 1157) – wielki książę kijowski (1155–1157), uznawany za założyciela Moskwy